Рыжещёкая расписная пеночка () — вид птиц из рода Abroscopus. Выделяют три подвида.

Распространение 
Бангладеш, Бутан, Китай, Индия, Лаос, Мьянма, Непал, Тайвань, Таиланд и Вьетнам. Обитают в субтропических и тропических лесах.

Описание 
Длина тела 8—9 см, масса 4,7—5 г. Крошечные, довольно стройные пеночки с довольно широким клювом.

Биология 
Питаются почти исключительно мельчайшими беспозвоночными.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду статус LC. Размер популяции неизвестен, в Китае и на Тайване насчитывается от 10000 до 100000 пар этих птиц.

Примечания

Ссылки 
 Madge, S. (2020). Rufous-faced Warbler (Abroscopus albogularis), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.rufwar1.01
Ширококрылые камышевки
Животные, описанные в 1854 году
Птицы Азии